De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1975 bij de mannen werden voor de 74e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de Argentijn Guillermo Vilas met 6-2, 6-3 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  Manuel Orantes (eerste ronde)
  Ilie Năstase (derde ronde)
  Guillermo Vilas (finale)
  Roscoe Tanner (derde ronde)
  John Alexander (vierde ronde)
  Raul Ramirez (kwartfinale)
  Harold Solomon (kwartfinale)

  Alex Metreveli (tweede ronde)
  Eddie Dibbs (halve finale)
  Jaime Fillol Sr. (vierde ronde)
  François Jauffret (vierde ronde)
  Brian Gottfried (vierde ronde)
  Jan Kodeš (vierde ronde)
  Stan Smith (vierde ronde)
  Onny Parun (kwartfinale)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

ITF-toernooi in 1975
Roland Garros